Tomando como referencia a Pierre Janet (1894, 1919), que fue un visionario del trauma, podemos definirlo como “el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona”. Avanzando en la complejidad de este constructo, trauma procede del griego y significa “herida”. Así, podemos entenderlo como “un acontecimiento que hiere nuestro sentido de la seguridad y del bienestar, y que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y/o sobre el mundo” (Aznárez, 2012).

Una persona traumatizada puede sentir diversas emociones tanto inmediatamente después del evento a largo plazo. Pueden sentirse abrumada, indefensa, conmocionada o tener dificultades para procesar sus experiencias. El trauma también puede causar síntomas físicos. El trauma puede tener efectos prolongados en el bienestar de la persona: Si los síntomas persisten y no disminuyen en gravedad, puede indicar que el trauma se ha convertido en un trastorno de salud mental llamado trastorno de estrés postraumático (TEPT). Aquí es donde se experimentan algunos de estos síntomas intrusivos como recuerdos, sueños, escenas retrospectivas, angustia y reacciones fisiológicas, asociaos al trauma. La evitación de recuerdos, pensamientos o lugares asociados al trauma. Los síntomas negativos como la culpa, desapegos, incapacidad para sentir emociones positivas , etc., los síntomas de hiperactivación como estar más irritable. 

Entre los traumas de manera más generalizada se encuentran:  

TRAUMAS NATURALES 

Los traumas naturales son los traumas en los que no interviene un ser humano, como podrían ser las catástrofes naturales como los huracanes, terremotos o inundaciones. En esta categoría también entran los accidentes de avión, de coche, de tren, o bien accidentes laborales o incendios (cuando no es intencionado).   

TRAUMA INTERPERSONALES 

Estos son causados por otro ser humano. Aquí entran las agresiones, asaltos, abuso infantil, torturas, abusos físicos, incesto, torturas, violaciones. Entran también vivencias militares o relacionadas con la guerra. Los tipos de traumas psicológicos interpersonales se pueden clasificar según el momento en el que se viven, diferenciando entre infancia y edad adulta.  

TRAUMA ÚNICO O REPETITIVO 

Está depende la frecuencia con la que suceda. Cuando la persona esta en una repetido peligro repetitivas veces.

En estas se pueden presentar:

Respuestas emocionales y psicológicas: 

 negación
 ira
 miedo
 tristeza
 vergüenza
 confusión
 ansiedad
 depresión
 entumecimiento
 culpa
 desesperación
 irritabilidad
 dificultad para concentrarse

Respuestas físicas;

 dolores de cabeza
 síntomas digestivos
 fatiga
 aceleración del ritmo cardíaco
 sudoración
 sentirse nervioso

Por lo que es importante buscar ayuda con profesionales como la terapia en donde se ayuda a la gente en donde se apoya con poder tener orden sus sentimientos y pensamientos. La yuda a elaborar y a resolver sus problemas. Cuanto van a terapia se empiezan a encontrarse y sentirse mejor, y a hacer cosas de la mejor manera. Es así, que gracias a esto puedes llevar una vida pacifica con más salud sobre todo mental y ser una persona más estable

Salud 
 a un trauma psíquico, una grave herida emocional;
 a un trauma físico (también traumatismo), una herida o daño corporal.

Cine y televisión 
 a Trauma, una película, dirigida por Dario Argento, de 1993;

 a Trauma, una película, dirigida por Marc Evans, de 2004;

 a Trauma, una película, dirigida por Lucio Rojas, de 2017;

 a Trauma, una serie de televisión de la cadena NBC.

Lucha libre 
 a Trauma I, un luchador profesional mexicano.